Salfacarus är ett släkte av spindeldjur. Salfacarus ingår i familjen Opilioacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur